Ordinarius bezeichnet:
 Ordinarius, kann im römischen Reich je nach Zusammenhang auch für einen Zenturio, einen Arzt, Architekten oder Hauptsklaven etc. stehen.
 Ordinarius (Kirche), ein römisch-katholischer Geistlicher mit bestimmten Leitungsaufgaben
 Ordinarius (weltlich):
 Ordentlicher Professor, Inhaber eines Lehrstuhls an einer Universität/Hochschule
 Klassenlehrer an einer Schule (veraltete Bezeichnung)

Siehe auch: